Ștefan cel Mare ist der Name folgender Personen:

* Ștefan cel Mare (um 1433–1504), Fürst der Moldau

Ștefan cel Mare ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Ștefan cel Mare (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Ștefan cel Mare (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Ștefan cel Mare (Bukarest), Stadtteil von Sektor 2 in Bukarest
 Ștefan cel Mare (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Ștefan cel Mare (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Ștefan cel Mare (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Ștefan cel Mare (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Ștefan cel Mare (Constanța), Dorf im Kreis Constanța